Hydrogenedentes es un filo recientemente propuesto de bacterias, previamente conocido como NKB19. Los análisis genéticos de las secuencias extraídas del medio ambiente sugieren que estos organismos juegan un papel importante en la degradación del glicerol y lípidos en la biomasa detrítica.

Relaciones 
Se ha propuesto el siguiente árbol filogenético donde se sitúa Hydrogenedentes como parte del Grupo FCB: 

Otros estudios los situaron como grupo hermano de las espiroquetas.

Referencias 

Grupo FCB